Щепано́вський — польське прізвище.

Відомі носії:

 Щепановський Адам Михайлович (1938–2010) — Герой Соціалістичної Праці (1991).
 Щепановський Станіслав (1846–1900) — польський юрист, економіст і хімік, піонер нафтової і буровугільної промисловості на Коломийщині.

Польські прізвища